Вене́тский язы́к — язык венетов, индоевропейского народа, обитавшего на территории современной северо-восточной Италии (область Венеция) в I тыс. до н. э.

Описание 

Надписи венетов выполнены алфавитом, близким к этрусскому. По ряду признаков венетский язык сближают с италийскими языками, хотя общепринято мнение об образовании им отдельной ветви индоевропейских языков. Венетский язык также сближают с либурнским языком и языком истров, известными по весьма немногочисленной топонимике.

Сторонники гипотезы о так называемом Северо-западном блоке археологических культур позднего бронзового — раннего железного века на территории современных Нидерландов полагают, что в тех местах также был распространён венетский или родственный ему язык.

Примечания

Ссылки 
 Венетский язык на сайте Голоса камня
 Индоевропейская база данных: венетский язык на сайте Кирилла Бабаева
 Víteliú: языки древней Италии

Доклассические языки Европы
Индоевропейские языки